Первая лига 2001/2002 () — 68-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 17 июля 2001 года и закончился 5 мая 2002 года.

Клубы-участники

Первый этап

Группа А

Турнирная таблица

Группа B

Турнирная таблица

Второй этап

Чемпионская группа

Турнирная таблица

Переходная группа

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 2001/2002 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 2001/2002 на rsssf.com 

2001/2002
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2001 году
Спорт в Польше в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002